Die 7. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1991 in Kopenhagen, Dänemark in der Brøndby Hallen statt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.

Qualifikation 
Zum Erreichen des 128er-Hauptfeldes mussten 64 Spieler in die Qualifikation.

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Finalrunde

Referenzen 
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=D35444A5-8F1F-4B92-8ACA-39FE076F5602

Herreneinzel